Lucio Cornelio Cinna fu il nome di diversi personaggi della storia romana:

 Lucio Cornelio Cinna, console nel 127 a.C.
 Lucio Cornelio Cinna, console nell'87 a.C.
Lucio Cornelio Cinna, coinvolto nella congiura contro Giulio Cesare